Major League bezeichnet:
im amerikanischen Englisch allgemein die höchste Liga in einer Mannschaftssportart
im Speziellen meist die Major League Baseball
den Originaltitel des US-amerikanischen Spielfilms Die Indianer von Cleveland
den Originaltitel des US-amerikanischen Spielfilms Die Indianer von Cleveland II
den Originaltitel des US-amerikanischen Spielfilms Zweite Liga – Die Indianer von Cleveland sind zurück
die ukrainische American Footballliga Major League (Ukraine)